Augy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Augy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia